NGC 5060 (другие обозначения — UGC 8351, MCG 1-34-15, ZWG 44.53, IRAS13147+0618, PGC 46278) — спиральная галактика с перемычкой (SBb) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5060
Дева (созвездие)